Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny w Lekkoatletyce 2013 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 8 i 9 czerwca w Zenicy.

Rezultaty

Zobacz też 
 Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny w Lekkoatletyce 2012

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w Bośni i Hercegowinie
2013
Sport w Zenicy